Sieg (motorfiets), een Duits historisch motorfietsmerk
Sieg (rivier), een rivier in Duitsland